Akkouche est un patronyme porté notamment par :

 Mouloud Akkouche (1962-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Yacine Akkouche (1984-), footballeur algérien.

Homonymie de patronyme